Wembley Stadium, oorspronkelijk: Empire Exhibition Stadium
 Empire Stadion (Gżira)